Казимир II Справедливий (; 1138 — 5 травня 1194) — князь Віслицький 1166—1173, Сандомирський з 1173 року, Краківський з 1177 року, представник династії П'ястів. Молодший син Болеслава III Кривоустого, що поділив Польщу між своїми синами, і Соломії з Берґу, доньки графа Бергського.

Біографія 
На момент смерті батька Казимиру було всього 2 роки, тому він не міг отримати спадок відповідно до Заповіту. 
Його володіння згодом склалися зі спадщини, що залишилася після старших братів Генріха (князівство Сандомирського) і Болеслава IV Кучерявого. 
Пізніше, з волі народу, незадоволеного правлінням Мешка III Старого, Казимир отримав і його долю — всю Польщу.

Таким чином Казимир став наймогутнішим з польських князів і у 1178 році вступив на польський престол. «Ленчицьке віче» 1180 затвердило за Казимиром і його нащадками право княжої першості; це рішення було санкціоновано і Папою Римським Олександром III. Після його смерті престол зайняла його дружина Олена Зноймо.

Зовнішня політика Казимира мала мирний характер: тільки з пруссами довелося йому воювати, та брати участь у боротьбі галицьких князів. Всю увагу Казимир направив на встановлення внутрішнього порядку в державі. Для остаточного об'єднання Польщі і встановлення в ній миру у Казимира не вистачило енергії, а після його смерті знову почався внутрішній розлад, яким скористалися зовнішні вороги Польщі.

Сім'я 

 Дружина: Олена
 Олена Зноймо, або
 Олена, донька белзького князя Всеволода.

Родовід

Примітки

Посилання 
 Dynastia Piastów 4 
 Dynastia Piastów 1 

П'ясти
Королі Польщі
Померли 1194
Померли в Кракові